Пираев — фамилия; имеет женскую форму Пираева.
 Пираев, Мариф Тельманович (род. 1993) — российский боец смешанных единоборств.
 Пираев, Михаил Якобович (1922—2008) — советский футболист.